Вячесла́в Миха́йлович Свиде́рский (; ) — украинский футболист, защитник.

За сборную Украины сыграл 12 матчей. Дебют 30 марта 2005 года в матче со сборной Дании. Участник четвертьфинала чемпионата мира 2006. За «достижение высоких спортивных результатов на чемпионате мира по футболу 2006 года (Федеративная Республика Германия), проявленные мужество, самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины» награждён орденом «За мужество» III степени.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Оболонь» (1992)
Игроки ФК «Оболонь-2» (1998)
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Динамо-3»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Говерла»
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)